Mikiarsiivik bezeichnet:
 Mikiarsiivik (Insel, Arfaffiit), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Mikiarsiivik (Insel, bei Iginniarfik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland